Образ — многозначное слово.

 Образ — визуальный образ, зрительный образ, изображение.
 Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетического идеала путём создания эстетически воздействующих объектов. Также любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении.
 Сценический образ — создаваемый актёром, например в спектакле или кинофильме.
 Образ смерти
 Образ (философия) — философское понятие, означающее репрезентацию, отражение, представление.
 Образ (психология) — формируемый в сознании человека мысленный (ментальный) образ воспринимаемого им в окружающей среде объекта.
 Образ тела
 Образ (в математике) — результат () отображения прообраза () для заданных отображения (функции) ,  и . Записывается как .
 Образ меры под действием отображения
 Образ (информация) — воспроизведение объекта, информация о нём или его описание, структурно сходное, но не совпадающее с ним.
 Образ диска () — компьютерный файл, содержащий в себе полную копию содержания и структуры файловой системы и данных, находящихся на диске.
 Образ оптического диска — файл, содержащий в себе всю информацию и структуру оптического диска.
 Образ ПЗУ () — файл, содержащий копию данных из микросхемы ПЗУ, например, из картриджа игровой приставки, из ПЗУ компьютера, ПЗУ игрового автомата и т. д.
 Образ (в христианстве), икона — изображение лиц или событий священной или церковной истории, являющихся предметом почитания.
 Образ — порядок, способ, метод, организация.
 Образ жизни — устоявшиеся формы индивидуальной, групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности их общения, поведения и склада мышления в различных сферах.
 Образ мыслей — мировоззрение, миросозерцание, взгляды, миропонимание, взгляд на вещи, взгляд на жизнь.

См. также 
 Образец
 Изображение
 Образы (фильм)
 Сербский Образ — нелегальная организация в Сербии, выступает за создание сербской православной монархии.
 Имидж
 Радио Образ